Stückgießerei bezeichnet

allgemein
die bauliche Einrichtung für die Tätigkeit des Stückgießers

speziell, zumeist zum Guss großer Geschütze und Kanonen errichtet:

 Geschützgießerei Woolwich, die im 18. Jahrhundert im englischen Woolwich angelegte Stückgießerei galt in Europa als vollkommenste ihrer Zeit
 Stückgießerei zu Celle, auch Gießhaus für Kanonen und Munition genannt, 1745 in der Celler Kanonenstraße erbaut
 Stückgießerei Hannover, 1782/83 von Gotthard Christoph Müller als Landesherrliche Stückgiesserei errichteter Gießhof
 Stückgießerei Stockholm, im 18. Jahrhundert von Gotthard Christoph Müller in Schweden errichtete Geschützgießerei